Municipio de Hendricks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hendricks (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Hendricks (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Hendricks (condado de Mackinac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mackinac.
 Municipio de Hendricks (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.